

Чарлз-Сіті — місто, штат Айова
 Чарлз-Сіті — переписна місцевість, штат Вірджинія